Scottsville ist die Bezeichnung mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten

 Scottsville (Arkansas)
 Scottsville (Illinois)
 Scottsville (Indiana)
 Scottsville (Kalifornien)
 Scottsville (Kansas)
 Scottsville (Kentucky)
 Scottsville (Louisiana)
 Scottsville (New York)
 Scottsville (Pennsylvania)
 Scottsville (Pennsylvania)
 Scottsville (South Carolina)
 Scottsville (Texas)
 Scottsville (Vermont)
 Scottsville (Virginia)

Siehe auch:
 Scottville